FMN kan syfta på:

 FMN (koenzym) – ett koenzym där riboflavin ingår
 FNM – en tidigare svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Fastighetsmäklarnämnden
 FMN – en religiöst och partipolitiskt obunden organisation i Sverige som grundades 1968, se Föräldraföreningen mot narkotika
 FNM – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Farmington, New Mexico, USA, se Four Corners Regional Airport